Последното официално преброяване в Афганистан е от 1979 и по данни оттогава в страната е имало 22 града с население над 10 хиляди души. В следващите 30 години Афганистан е сцена на няколко сериозни военни конфликта, което е довело до съществени демографски промени и движение на големи маси хора. Страната остава една от най-слабо урбанизираните в света с около 24% от населението ѝ живеещо в градовете. Най-големият град е Кабул с население достигащо почти 2 милиона души, а метрополисният му регион обхваща около 3 милиона души.

Поради липсата на официални данни в тази таблица информацията към 2006 е извадка от доклад на Централната афганистанската статистическа служба. Този списък няма претенции за изчерпателност, но в него са включени само населени места за които има информация.

 
Афганистан